Vincze László (1909) pedagógus, pszichológus
Vincze László (1921–2019) síelő, orvos
Vincze László (1925) helytörténész, festő, tanár
Vincze László (1934) festőművész 
Vincze László (1952) vegyészmérnök, közgazdász, egyetemi tanár
Vincze László (1952) politikus, országgyűlési képviselő
Vincze László (1958) építész, egyetemi oktató
Vincze László (1959–) papírmerítő mester, tervezőgrafikus
Vincze László (1970–) kajakozó, az 1989-es világbajnokságon az ezüstérmes csapat tagja

Jegyzetek